Натуральне число 1010
 1010 рік до нашої ери
 1010 рік нашої ери